Papa Estêvão I (†257) - papa.
 Estêvão I de Antioquia (†345) - patriarca de Antioquia e um dos líderes arianos na controvérsia ariana.
 Estevão I de Constantinopla (†893) - patriarca de Constantinopla
 Estêvão I da Hungria (†1038) - foi o primeiro rei da Hungria.
 Estêvão de Inglaterra (†1154) - conde de Bolonha e o último rei da Inglaterra da dinastia normanda entre 1135 e 1154.
 Estêvão I da Sérvia (†1228) - rei da Sérvia entre 1199 e 1228. 
 Estêvão Vladislau I da Sérvia (†1243) - rei da Sérvia de 1234 a 1243.
 Estêvão Uroš I (†1276) - rei da Sérvia de 1243 a 1276.

Ver também

Desambiguações de antropônimos